

Geografia
 Repubblica Ceca
 Vavřinec – comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
 Vavřinec – comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale

Onomastica
 Vavřinec – forma ceca del nome proprio di persona italiano Lorenzo